Данмари може да се односи на:

 Данмари (Горња Рајна), насељено место у Француској, у департману Горња Рајна
 Данмари (Ду), насељено место у Француској, у департману Ду
 Данмари сир Крет, насељено место у Француској, у департману Ду